Александр Алексеевич Никитин: Никитин, Александр Алексеевич (1908—1984) — советский режиссёр и актёр.
 Никитин, Александр Алексеевич (1927—2006) — токарь, Герой Социалистического Труда.